XXV літні Олімпійські ігри в Барселоні (Метання списа) () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 12 грудня 1991 року. Монету було присвячено XXV літнім Олімпійським іграм в Барселоні, зокрема метанню списа. XXV літня Олімпіада проводилися з 25 липня по 9 серпня 1992 року. Було розіграно 257 комплектів медалей. В Іграх взяли участь 9356 спортсменів (6652 чоловіків і 2704 жінки), що представляють 169 команд.

Історія 
Монета випущена в рамках серії присвяченій XXV літнім Олімпійськім іграм в Барселоні 1992 року. Монети цієї серіі карбувалися виключно на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). 

Всього у 1991 році було випущено 6 видів монет, на яких зображувалися різні види спорту, такі як: велосипедний спорт, метання списа, важка атлетика, стрибки в довжину, боротьба і біг.

Через незначні тиражі у 250 000 екземплярів кожного виду — монети цієї серії мають найвищу вартість серед ювілейних монет СРСР номіналом в 1 карбованець. Монети цієї серії карбувалися тільки з якістю пруф.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1991».

Реверс 
У центрі представлено зображення метальника списа, зображеного у момент замаху, нижче нього — горизонтальна риса, вище якої в лівій частині монети зображено собор «Саграда Фамілія». У правій частині монети зображено давньогрецького метальника списа, нижче нього — горизонтальна лінія, під якою грецький орнамент. Біля канта півколом викарбувано написи: знизу в напрямку зліва-направо — «БАРСЕЛОНА 1992», ліворуч у напрямку знизу-догори — «XXV ОЛИМПИАДА».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. В. Бакланов
 Скульптор: І. С. Комшилов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно понад 350 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті collection-coin.ru 
 Монети СРСР
 Колишні валюти